Дложевський Сергій Степанович (1889–1930) — український археолог і філолог.
 Дложевський Степан Сергійович — подільський краєзнавець.